Osen peut désigner :
Une kommune norvégienne du Sør-Trøndelag: Osen
en bulgare (le nom étant écrit Осен) :
Osen, village bulgare de l'obchtina de Glavinitsa, situé dans l'oblast de Silistra ;
Osen, village bulgare de l'obchtina de Targovichte, situé dans l'oblast de Targovichte ;
Osen, village bulgare de l'obchtina de Krivodol, situé dans l'oblast de Vratsa.